Патуцци, Александр (1813—1869) — немецкий писатель.
 Патуцци, Гаэтано Лионелло (1841—1909, Верона) — итальянский поэт, прозаик, филолог.

Примечания